Kortvoeteilandrat
 Witpluimstaarteilandrat